Villa del Rosario peut désigner :

Toponymes

Argentine 
 Villa del Rosario, localité rurale argentine située dans le département de Federación et dans la province d'Entre Ríos ;
 Villa del Rosario, localité située dans la province de Córdoba.

Colombie 
 Villa del Rosario, municipalité colombienne du département de Norte de Santander.

Uruguay 
 Villa del Rosario, ville uruguayenne située dans le département de Lavalleja.

Venezuela 
 Villa del Rosario, chef-lieu de la municipalité de Rosario de Perijá, dans l'État de Zulia.

Homonymie de toponyme